

Miejscowości w Polsce 

 Styków – przed 2021 oddzielna miejscowość, dziś stanowiąca część miasta Głogów Małopolski w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski 
 Styków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody